Pfarrkirche Steyr steht für:
 Stadtpfarrkirche Steyr
 Pfarrkirche Steyr-Christkindl, Wallfahrtskirche Christkindl
 Pfarrkirche Steyr-Ennsleite
 Pfarrkirche Steyr-Gleink, Hl. Andreas
 Pfarrkirche Steyr-Heilige Familie
 Alte Pfarrkirche Münichholz und Neue Pfarrkirche Münichholz, Christus König
 Pfarrkirche Steyr-Resthof, Hl. Franziskus von Assisi  	
 Pfarrkirche Steyr-St. Anna
 Pfarrkirche Steyr-St. Michael